Momento perfetto – album dei Sempre Noi del 2005
 Momento perfetto – singolo di Ghemon del 2021